Салінья́к-де-Мірамбо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Пуатьє, 105 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 156,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Саліньяк-де-Мірамбо на сайті французького Національного інституту географії 
 Саліньяк-де-Мірамбо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саліньяк-де-Мірамбо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саліньяк-де-Мірамбо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саліньяк-де-Мірамбо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта